Taplacken ist der frühere Name folgender Orte in Russland:

 Taplacken, Kreis Wehlau, heute Talpaki, Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad 
 Taplacken, Kreis Fischhausen/Samland, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad